«Астана» — казахстанский ватерпольный клуб из Астаны, выступающий в открытом чемпионате России.

История 
«Астана» выступает в чемпионате России с 2010 года.

Достижения 
Наивысшим достижением клуба в чемпионате России является 4-е место, завоеванное в сезоне 2010/11 годов.

Состав

Ссылки 
 СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПО ВОДНОМУ ПОЛО «АСТАНА» на сайте Федерации водных видов спорта Казахстана
 Официальный сайт спортивного клуба по водному поло «Астана»

Ватерпольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Астаны